Laube steht für:
 Laube (Loubí), Ort in Böhmen

Weiteres:
 Laubengang, überdachter, seitlich offener Gang an der Vorderseite eines Gebäudes
 Loggia, offener Bogengang
 Gartenlaube, Gartenpavillon
 Balkon eines Bauernhauses (im Alpenraum und in Schweizer Dialekten) 
 eine Karpfenfischart, siehe Ukelei
 Behausung der Laubenvögel, siehe Laubenvögel #Laubenbau

Laube ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Laube (* 1934), deutscher Historiker
 Alois von Laube (1845–1914), österreichischer Feldmarschallleutnant
 Andrea Laube (* 1976), deutsche Juristin und Richterin am Bundesgerichtshof
 Anton Laube (1718–1784), tschechischer Komponist und Kirchenmusiker
 Bernd Laube (1950–2012), deutscher Fußballspieler
 Eckhardt Laube (* 1947), deutscher Leichtathlet
 Eižens Laube (1880–1967), lettischer Architekt

 Friedrich Laube, eigentlicher Name von Friedrich Hassel (Schauspieler) (1815–1884), deutscher Schauspieler
 Grover Laube (1887–1969), US-amerikanischer Filmtechniker
 Gustav Carl Laube (1839–1923), tschechischer Geologe, Paläontologe und Forschungsreisender
 Hans-Martin Müller-Laube (* 1940), deutscher Rechtswissenschaftler
 Heinrich Laube (1806–1884), deutscher Schriftsteller und Theaterdirektor
 Horst Laube (1939–1997), deutscher Dramaturg und Schriftsteller
 Horst Laube (Landrat) (* 1892), deutscher Jurist, Amtshauptmann und Landrat
 Iduna Laube (1808–1879), deutsch-österreichische Frauenrechtlerin
 Jochen Laube (* 1978), deutscher Filmproduzent
 Johannes Laube (1937–2012), deutscher Japanologe, Religionswissenschaftler und Buddhismusforscher
 Julius Laube (1841–1910), deutscher Dirigent und Orchesterleiter
 Karl Laube (1897–1973), deutscher Politiker (KPD/SED) und Widerstandskämpfer
 Kurt Laube (1905–1987), deutscher Widerstandskämpfer, Interbrigadist und VVN-Funktionär
 Lukas Laube (* 2000), Schweizer Handballspieler
 Manfred Laube (1935–2002), deutscher Geophysiker 
 Martin Laube (* 1965), deutscher Theologe
 Michael Laube (* 1955), deutscher Künstler
 Peter Laube (1942–1988), deutscher Maler und Grafiker
 Reinhard Laube (* 1967), deutscher Historiker, Bibliothekar, Sachbuchautor und Herausgeber
 Sigrid Laube (1953–2007), österreichische Autorin
 Stefan Laube (* 1964), deutscher Kulturwissenschaftler, Historiker und Hochschullehrer
 Steffen Laube (* 1961), deutscher Filmschauspieler
 Step Laube (* 1970), deutsche Hörspielautorin und Regisseurin
 Volkmar Laube (* 1960), deutscher Journalist
 Walter Windisch-Laube (* 1958), deutscher Musiker, Musikwissenschaftler und Musikpädagoge

Siehe auch:
 Lauben